Línea 505 puede referirse a:

 Línea 505 (Almirante Brown) de colectivos de Almirante Brown, Argentina.
 Línea 505 (Bahía Blanca) de colectivos de Bahía Blanca, Argentina.
 Línea 505 (Montevideo) de ómnibus de Montevideo, Uruguay.
 Línea 505 (Santiago de Chile) de autobuses de Santiago de Chile.
 Línea 505 (Tandil) de colectivos de Tandil, Argentina.
 Línea 505 (Zárate) de colectivos de Zárate, Argentina.